Das Ordina Open 2003 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 16. bis 21. Juni 2003 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch